Rudolph Feilding, VIII conte di Denbigh – nobile inglese
 Rudolph Feilding, IX conte di Denbigh – ufficiale inglese